Нортборо има више значења:
 Нортборо (Масачусетс)
 Нортборо (Ајова)